La liste des principaux accidents ferroviaires en Italie est une liste non exhaustive des accidents ferroviaires survenus sur le réseau ferroviaire italien.

Accidents par ordre chronologique

: catastrophe ferroviaire de Balvano, environ 500 personnes meurent intoxiquées au monoxyde de carbone lors du franchissement d'un tunnel à Balvano (Basilicate).
  : accident ferroviaire de Fiumarella, un train reliant Cosenza à Catanzaro en Calabre déraille sur un pont, 70 morts et 27 blessés.
  : déraillement du train Bari-Milan à Castel Bolognese, 13 morts et 80 blessés.
  : collision entre un train de fret et un train de voyageurs à Voghera, dans le nord du pays, 63 morts et 40 blessés.
  : collision entre deux trains près de Bologne, 48 morts et 76 blessés.
  : collision entre deux trains de banlieue à Cercola, près de Naples, 14 morts et 70 blessés.
  : collision et déraillement de deux trains de voyageurs et d'un train de fret près de Lamezia Terme en Calabre, 20 morts et 112 blessés.
  : déraillement de la voiture d'un train dans le tunnel de San Benedetto del Tronto (Marches), 4 morts et 100 blessés.
  : collision entre une locomotive électrique et un train de marchandises à Coronella, dans le nord de l'Italie, 10 morts et 11 blessés.
  : déraillement de deux voitures d'un train à San Severo, près de Foggia, 8 morts et 20 blessés.
  : collision de deux trains près de Catanzaro en Calabre, 12 morts et 32 blessés.
  : collision entre deux trains à Cazzago San Martino, près de Brescia, 3 morts et 45 blessés.
  : Plaisance : le pendolino ETR 460, effectuant un service Milan-Rome, déraille à  au nord de la gare de Plaisance, avec 150 voyageurs à bord. L'accident, qui serait dû à une vitesse excessive, fait 1 mort et 29 blessés. L'ancien président de la république, Francesco Cossiga en sort indemne.

: Sicile, le déraillement entre les gares de  Venetico et de Rometta Marea, dans la province de Messine, d'un train de voyageurs, la Freccia della laguna (la flèche de la lagune), provoque la mort de huit personnes et fait 30 blessés. Plusieurs wagons du convoi, qui assurait un service Palerme-Venise sous le n° Intercity 1935 et transportait 190 voyageurs, se sont renversés et sont tombés au bas d'un talus de plusieurs mètres.
  : à Crevalcore, près de Bologne : une collision frontale entre un train de voyageurs et un train de marchandises sur la ligne à voie unique Bologne-Vérone fait 17 morts et six blessés hospitalisés. L'accident serait dû au non-respect d'un signal fermé par le conducteur du train de voyageurs. La polémique a fait rage car cette ligne était en travaux depuis plus de 20 ans.
  : collision entre deux trains sur une voie unique entre Nuoro et Macomer (Sardaigne), 3 morts et 8 blessés.
  : Viareggio (Toscane), déraillement puis explosion d'un wagon-citerne chargé de GPL, 32 morts et plusieurs dizaines de blessés. La déflagration associée aux flammes détruisit plusieurs immeubles environnants.
  : un glissement de terrain provoque le déraillement d'un train à Merano dans la province de Bolzano, faisant 9 morts et 28 blessés.
  : déraillement d'un train de banlieue près de la gare de Naples, 1 mort et 30 blessés.
  : collision frontale entre deux trains à Andria dans la région des Pouilles. La collision a fait 23 morts et plusieurs blessés.
  : déraillement d'un train près de la gare de Pioltello, près de Milan: 3 morts et 46 blessés.
  : collision entre deux trains à Caluso, près de Turin: 2 morts et 23 blessés.
  : déraillement d'un train à grande vitesse près de Lodi, 2 morts et 27 blessés.

Notes et références

Voir aussi 
 Liste des principaux accidents ferroviaires
 Accident ferroviaire

Italie
Accidents ferroviaires